Saros 161 is een reeks zonsverduisteringen in de periode 1 april 2174 t/m 20 mei 3454. Deze serie duurt 1280 jaar en 49 dagen, bevat 72 verduisteringen en valt samen met de Inexserienrs 22 t/m 93.

Statistieken

Typen

Slagschaduw

Extremen

De reeks

Legenda

Zie ook 
 Saros-cyclus
 Zonsverduistering
 Maansverduistering

Externe links 
 Op NASA-website
 Deze Sarosserie
 Uitleg Sarosseries
 Alle verduisteringen

Saros-cyclus